Als Brüdergemeinden werden mehrere entstehungsgeschichtlich nicht verwandte Arten von freikirchlichen Gemeinden bezeichnet:

 die Gemeinden der Brüderbewegung
 hierzu gehört auch die frühere Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, heute Christusforum Deutschland
 die Evangelischen Brüdergemeinden in Korntal und Wilhelmsdorf
 die Mennonitischen Brüdergemeinden (auch Mennoniten-Brüdergemeinden)
 ein Teil der Gemeinden der evangelisch-lutherischen Russlanddeutschen
 gelegentlich auch die Herrnhuter Brüdergemeine (die die historische Schreibweise -gemeine ohne d verwendet)

Siehe auch:

 Brethren
 Brüdergemeinschaft (Begriffsklärung)